

Patronyme 

 Guillaume de Tracy (ou William de Tracy, mort v. 1189), chevalier anglo-normand, un des assassins de Thomas Becket avec Renaud Fitz-Ours (ou Regnaud Fils d'Ours ou  Reginald Fitzurse), Hue de Morville (ou Hugues de Morville ou Hugh Morville) et Richard Le Breton (ou Brito).
 Alexandre de Prouville de Tracy (1596 ou 1603-1670)  commissaire général de l'armée française en Allemagne, commandant en chef des troupes, lieutenant général de la Nouvelle-France. La ville de Sorel-Tracy perpétue son souvenir.
 Antoine Destutt de Tracy (1754-1846), philosophe et homme politique français.
 Benjamin Tracy (1830–1915), homme politique américain qui fut Secrétaire à la Marine des États-Unis.
 Arthur Tracy (1899-1997), acteur et chanteur américain.
 Joe Tracy (1873-1959), pilote automobile irlando-américain.
 Dick Tracy, personnage populaire de la culture pop américaine.
 Don Tracy (1905-1976), écrivain américain de romans policiers et scénariste de cinéma.
 , patronyme d'une famille de la noblesse britannique.
 Lance Tracy (1971- ), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain.
 Merlin Hanbury-Tracy, 7e baron Sudeley (1939- )
 Paul Tracy (°1968), pilote automobile canadien.
 Robert Tracy (1655-1735), juge anglais.
 Spencer Tracy (1900-1967), comédien américain.
 Victor Destutt de Tracy (1781-1864), homme politique français, fils de Antoine Destutt de Tracy.
 William Tracy (1917-1967), acteur américain.
 Steve Tracy (1952-1986), acteur américain.

Pseudonyme 
 P. J. Tracy pseudonyme collectif de Patricia J. Lambrecht et Traci Lambrecht, auteure de roman policier.

Prénom

Toponyme

Le hameau de Tracy, près de Vire, aujourd'hui sur le territoire de l'ancienne commune de Neuville, annexée à Vire en 1953.
 Tracy-Bocage, dans le Calvados.
 Tracy-sur-Mer, dans le Calvados.
 Tracy-le-Mont, dans l'Oise.
 Tracy-le-Val, dans l'Oise.
 Tracy-sur-Loire, dans la Nièvre.

Tracy, village du Nouveau-Brunswick.
 Tracy, maintenant intégrée dans la ville de Sorel-Tracy au Québec.

Tracy, dans le Minnesota
 Tracy, dans le Missouri
 Tracy, dans l'État de Washington
 Tracy, en Californie
 Tracy City, dans le Tennessee

Cinéma 

 Tracy, film de Dan Scanlon sorti en 2009
 Dick Tracy, film de Warren Beatty sorti en 1990

Autre 
 Cyclone Tracy, le cyclone tropical détenant le record du plus petit diamètre. Il a rasé la ville de Darwin (Australie) en 1974.

Prénom épicène
Prénom américain